Новоюлиа́нский календа́рь — календарь, основанный на циклическом обращении Земли вокруг Солнца; продолжительность года составляет 365,242222 суток; содержит 218 високосных лет на 900 лет. Календарь разработан сербским астрономом, профессором математики и небесной механики Белградского университета Милутином Миланковичем.

История возникновения календаря 
После введения григорианского календаря в Советской России в 1918 году юлианский календарь официально продолжали использовать Королевство Румыния, Королевство сербов, хорватов и словенцев и Королевство Греция. В этих государствах православная церковь, обладающая большим авторитетом, продолжала настаивать на его сохранении и выступала против введения нового календаря в целях унификации с другими европейскими державами (в Османской империи Румийский календарь в 1917 году также был согласован с григорианским календарём).

В мае 1923 года в Константинополе состоялся собор православных восточных церквей, созванный Вселенским патриархом Мелетием IV. На нём, среди прочего, был обсуждён календарный вопрос и принято решение о реформе. Чтобы не принимать григорианский календарь, «исходящий от католического папы», было решено ввести календарь, названный новоюлианским. Этот календарь был разработан сербским астрономом, профессором математики и небесной механики Белградского университета Милутином Миланковичем (1879—1956).

Его статья, появившаяся в 1923 году в вестнике Сербской королевской академии наук и искусств, называлась «Реформа юлианского календаря». В отличие от григорианского календаря в нём выбрасывается не 3 суток в 400 лет, а 7 суток в 900 лет.

Но решение Константинопольского собора осталось невыполненным. В 1924 году Константинопольская и Румынская, а в 1928 году и Александрийская и Антиохийская церковь ввели у себя новоюлианский календарь. Церкви Русская, Сербская и Иерусалимская использовали прежний, юлианский календарь. В настоящее время 9 из 15 автокефальных православных церквей используют новоюлианский календарь.

Структура календаря 
Новоюлианский календарь основан на более сложном, 900-летнем цикле. В течение этого периода упраздняются 7 суток. За високосные принимаются те вековые годы, при делении порядкового номера столетия которых на 9 в остатке будет 2 или 6. Начиная с 200 года таковыми являются: сам 200, 600, 1100, 1500, 2000, 2400, 2900, 3300, 3800 и т. д.

Таким образом, год считается високосным, если:
 а) его номер без остатка делится на 4 и не делится на 100 или
 б) его номер делится на 900 с остатком 200 или 600.

Всего на 900 лет приходится 682 простых и 218 високосных годов (в юлианском 400-летнем цикле имеется 300 простых и 100 високосных, в григорианском — 303 простых и 97 високосных годов).

Григорианский год: 365,2425 = 365 + 0,25 − 0,01 + 0,0025 = 365 + 1/4 − 1/100 + 1/400.

Новоюлианский год: 365,242222… = 365 + 0,25 − 0,01 + 0,002222… = 365 + 1/4 − 1/100 + 2/900.

Средняя продолжительность года в новоюлианском календаре составляет 365,242222… суток. Это больше истинной продолжительности тропического года (365,2421988 суток) всего на 0,000023 суток, или менее чем на 2 секунды. Расхождение в одни сутки набегает примерно за 43 500 лет. Для сравнения в григорианском календаре ошибка в одни сутки по сравнению с годом равноденствий накопится примерно за 3280 лет (в юлианском — примерно за 128 лет). Часто встречающаяся оценка, приводящая к величине порядка 3000 лет, получающаяся при сравнении длины года в григорианском календаре со средней текущей астрономической длиной тропического года, связана с неверным определением последней как интервала между соседними равноденствиями и является устоявшимся заблуждением. Однако точность новоюлианского календаря выше, чем григорианского, только если считать тропический год в атомном или эфемеридном времени, не привязываясь к вращению Земли. Но в любом реальном году число суток от восхода до восхода — целое, и отдельные секунды не являются решающими (важны только отдельные сутки). Также период осевого вращения Земли изменяется, продолжительность тропического года (определяющего времена года), выраженная в солнечных сутках (а не в сутках СИ, равных 86 400 атомным секундам), в настоящее время ближе к 365,2424; эта величина в течение нескольких тысячелетий колеблется между 365,2423 и 365,2424; и, вероятно, следующие несколько тысяч лет будет вести себя подобным образом. Средняя продолжительность календарного года в григорианском календаре равна 365,2425 суток. К тому же мировое время периодически корректируется — к нему добавляют секунду.

Использование 
В настоящее время Русская (за исключением некоторых зарубежных приходов, а также румынских приходов Черновицко-Буковинской епархии), Иерусалимская, Грузинская, Сербская, Польская и Украинская православные церкви, а также афонские монастыри для исчисления неподвижных праздников пользуются юлианским календарём, все остальные поместные церкви — новоюлианским, который до 28 февраля 2800 года будет полностью совпадать с григорианским, поэтому иногда принятую ими календарную систему ошибочно называют григорианской. При этом везде, кроме Финляндской православной церкви, Пасхалия исчисляется по юлианскому календарю (Александрийская пасхалия).

Новоюлианский календарь был формально введён патриархом Тихоном для употребления в Патриаршей Церкви 15 октября 1923 года — обновленцы перешли на него ещё раньше (12 июня 1923 года). Однако это нововведение, хотя было принято практически всеми московскими приходами, в общем вызвало несогласие в церкви, поэтому уже 8 ноября 1923 года патриарх Тихон распорядился «повсеместное и обязательное введение нового стиля в церковное употребление временно отложить». Таким образом, новый стиль действовал в Русской православной церкви только 24 дня.

Даты перехода церквей на новоюлианский календарь 
  — Константинопольская православная церковь, Кипрская православная церковь, Элладская православная церковь.
  — Польская православная церковь (на практике перешли лишь некоторые приходы;  церковь вернулась к юлианскому календарю, допустив и использование новоюлианского).
  — Румынская православная церковь.
  — Александрийская православная церковь, Антиохийская православная церковь.
 Албанская православная церковь стала автокефальной 12 апреля 1937 года.
  — Болгарская православная церковь.
  — Украинская грекокатолическая церковь

Таблица соответствия календарей 
Графа «век» означает период времени с 1 марта последнего года предшествующего века по последний день февраля (28 или 29) последнего года указанного века.

Остальные три графы означают разницу (в днях) между новоюлианским и юлианским, григорианским и юлианским, новоюлианским и григорианским календарями, соответственно.

См. также 
 Православный календарь

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Росовская В. А., Календарная даль веков, Л.— М., 1936, 141 с.
 
 
 
 

Солнечные календари